Сона Ханум Абдул кызы Ахундова-Багирбекова (; ) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, доктор медицинских наук, профессор (1952), заслуженный деятель науки Азербайджанской ССР (1964), заслуженный врач Азербайджанской ССР.

Биография 
Родилась в 1896 году в Шемахе. Член ВКП(б).

Студентка медицинских факультетов Киевского и Бакинского университета. Окончила медицинский факультет МГУ (1923).
Участница установления советской власти в Азербайджане. 

С 1923 года — офтальмолог в глазной клинике Баку. Участница кампании по борьбе с трахомой и прочими воспалительными глазными заболеваниями. Проводила тканевую терапию и кератопластику методом Филатова.

С 1938 года — зам. главного врача Центральной глазной больницы

с 1946 года — ассистент кафедры глазных болезней Азербайджанского Института усовершенствования врачей (АзГИУВ).

С 1947 года — заведующая хирургическим отделением Института офтальмологии.

С 1952 года — профессор глазного института, главный офтальмолог Азербайджанской ССР.

С 1954 года — профессор кафедры глазных болезней АзГИУВ  (по совместительству с глазным институтом).

С 1981 года — почётный профессор-консультант АзГИУВ.

Кандидат (1947), доктор (1952) медицинских наук. В 1952 году утверждена в учёном звании профессора.

Избиралась депутатом Верховного Совета СССР 2-го созыва.

Умерла в 1982 году в Баку.

Награды 
 Орден Ленина (1946)
 Орден Трудового Красного Знамени (1960)
 Медаль «За оборону Кавказа» (1944)
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» (1946)
 Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия В. И. Ленина» (1970)

Ссылки 
 Ахундова-Багирбекова
 Axundova-Bağırbəyova Sona Əbdül qızı

Доктора медицинских наук
Заслуженные деятели науки Азербайджанской ССР
Заслуженные врачи Азербайджанской ССР
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва